Haug (Haugová) může být:

 Thorleif Haug (1894, Lier – 1934, Drammen), norský lyžař, závodník v běhu na lyžích
 Mila Haugová, pseudonym: Mila Srnková (* 1942, Budapešť), slovenská básnířka a překladatelka
 Wolfgang Fritz Haug (* 1936, Esslingen am Neckar), německý marx-freudovský teoretik zaobírající se především reklamou a jejím vztahem k fetišismu

Související články 
 2407 Haug
 howgh

 Hauge
 Haugen
 Haugland
 Hauk (Hauck)
 Hauke (Haucke)

Německá příjmení
Norská příjmení